een gemeente in Slowakije:
 Trnávka (okres Dunajská Streda)
 Trnávka (okres Trebišov)
 een gemeente in Tsjechië:
 Trnávka (okres Pardubice)
 Trnávka (okres Nový Jičín)